Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Lisa Bonder-Kreiss 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Manuela Maleeva-Fragniere (Campionessa)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (finale)
 Andrea Temesvári (semifinali)
 Helena Suková (secondo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (semifinali)

 Bettina Bunge (primo turno)
 Camille Benjamin (primo turno)
 Joanne Russell (secondo turno)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Rene Uys (primo turno)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1984